The Claim – film del 1918 diretto da Frank Reicher
 Le bianche tracce della vita (The Claim) – film del 2000 diretto da Michael Winterbottom